La batalla de Pavía se libró entre el Imperio romano de Occidente bajo el mando de Flavio Orestes y el guerrero germánico Odoacro. Odoacro era el jefe de un grupo de mercenarios hérulos y escirios que servían en el ejército romano. Liderando un motín de estas tropas, Odoacro derrotó al general romano Orestes cerca de Pavía, ejecutando a Orestes. Después de esto, Odoacro marchó sobre Rávena, capturando la ciudad y ejecutando al hermano de Orestes, Paulo. Odoacro derrocó al emperador romano Rómulo Augusto, también hijo de Orestes, que marcó la caída efectiva del Imperio romano de Occidente.

Bibliografía 
 
 
Pavía
476
Provincia de Pavía
Batallas en la región de Lombardía
Batallas del Imperio romano en la península itálica
Años 470 en el Imperio romano